Voici la liste des joueurs de football ayant joué ou jouant au Sporting Club de Bastia.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 

 ¹: matchs et buts sous le maillot du SCB en championnat à la fin de la saison 2011-2012
 ²: nationalité sportive ; certains joueurs possèdent plusieurs nationalités, mais ils ne peuvent jouer que pour une seule équipe nationale A

 ||  ||  ||  || 
 ||  ||  ||  || 



Sporting Club de Bastia
Bastia